Giazza ima više značenja:
 Giazza, Brescia
 Giazza, Verona